Het tennistoernooi US Open werd in 1968 bij de mannen voor de 88e keer gehouden. De als vijfde geplaatste Amerikaan Arthur Ashe won het toernooi door in de finale de als achtste geplaatste Nederlander Tom Okker met 14-12, 5-7, 6-3, 3-6 en 6-3 te verslaan.

Het was de eerste editie in het zogenaamde open tijdperk dat wil zeggen dat niet zoals vroeger alleen amateurs mochten meedoen, maar ook beroeps­spelers.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema US Open 1968, ATP

Tennis in 1968
US Open (tennis)